Червеобразные мышцы ()

 Червеобразные мышцы кисти — мышцы ладони кисти
 Червеобразные мышцы стопы — мышцы подошвенной части стопы